Ел Чавало има више значења:

 Ел Чавало, Колонија Сан Педро Мартир (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чавало (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику